Kupieren (französisch couper „abschneiden“) steht allgemein für Abschneiden, Kürzen oder Stutzen, insbesondere:
 das operative Kürzen von Körperteilen bei Tieren, siehe Kupieren

Spezielle Verwendung des Partizips kupiert („abgeschnitten“):
 Kupiertes Gelände, stark strukturiertes, „eingeschnittenes“ Gelände

Siehe auch:
 Kopieren